Алекса́ндр Са́вичев: 
 Савичев, Александр Михайлович (род. 1989) — российский сидячий волейболист.
 Савичев, Александр Сергеевич (1909—1983) — русский инженер-конструктор, кораблестроитель.